rybitwy – grupa gatunków ptaków wodnych z rodziny mew (Laridae)

Miejscowości w Polsce:
 Rybitwy – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Pakość
 Rybitwy – wieś w woj. lubelskim, w pow. opolski, w gminie Józefów nad Wisłą
 Rybitwy – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Witonia
 Rybitwy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Baboszewo
 Rybitwy – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Łubowo
 Rybitwy – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Połaniec
 Rybitwy – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Pisz

Inne:
 Rybitwy – część miasta Krakowa w Dzielnicy XIII Podgórze
 Rybitwy – część miasta Zawichost w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim